Alfons V. Plemeniti (994. – 1028.) bio je kralj Leona od 999. do svoje smrti. Nazivan je "carem Španjolske".

Životopis 
Alfons je rođen 994. godine. Njegovi su roditelji bili kralj Bermudo II. Leonski i kraljica Elvira García, koja mu je bila regentica. Poslije je postala redovnica.

Njegova je prva žena bila kraljica Elvira Mendes, s kojom je imao sina Bermuda III. Leonskog i kćer Sanču.

Njegova se druga supruga zvala Uraka, a bila je kći Garcíje Sáncheza II. Pamplonskog. Imali su kćer Himenu.
Španjolski monarsi